Инкауаси (, ) — топоним Южной Америки.

Боливия
 Инкауаси — «остров» в департаменте Потоси.
  — городок в департаменте Чукисака.

Перу
 Инкауаси — археологический памятник в провинции Аякучо.
 Инкауаси — археологический памятник в провинции Каньете.
  — район провинции , регион Ламбаеке.

Прочие страны
 Инкауаси — гора на границе Аргентины и Чили.